Skupština grada Beograda se može odnositi na:

 Skupština grada Beograda, predstavnički organ lokalne vlasti
 Stari dvor, zdanje koje koristi Skupština grada Beograda